Le mot radicans est une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) du participe présent d'un verbe latin signifiant « prendre racine ». Il peut signifier « prenant racine » ou « à racine pivotante ».

En taxonomie, le mot radicans est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces de plantes à racine pivotante. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique